Play (jeu en français) peut faire référence à :

Musique

Groupe 
 Play, groupe suédois féminin.

Chanson 
 Play, second EP du groupe anglais Ride ;
 Play, deuxième single de l'album 2lor en moi ? de Lorie.
 Play, chanson de Jüri Pootsmann qui représenta l'Estonie au Concours Eurovision de la chanson 2016.

Albums 
 Play, album de Doug E. Fresh (1995) ;
 Play, album de Moby (1999) ;
 Play, album de Mike Stern (1999) ;
 Play, album de Namie Amuro (2007) ;
 Play, le neuvième album studio coréen du groupe masculin sud-coréen Super Junior ;
 Play, album de Jolin Tsai (2014).

Médias 
 Play, magazine de jeu vidéo britannique.

Histoire 
 Le nom de Pierre Guillaume Frédéric Le Play.

Géographie 
 Le nom d'une petite station de ski ukrainienne (également appelée Plai)

Cinéma 
 Play, un film chilien d'Alicia Scherson, sorti en 2005 ;
 Play, un film suédois de Ruben Östlund sorti en 2011 ;
 Play, un film français de Anthony Marciano, sorti en 2019.

Technologie 
 Play framework, un framework open source permettant la réalisation d'applications web.

Théâtre 
 Play, pièce de Samuel Beckett créée en 1963.

Transport 

 Play, une compagnie aérienne à bas coûts islandaise

Voir aussi 
 12 Play, album de R. Kelly (1993)

Homonymie de titre